Richard Price (filosoof), een filosoof ten tijde van de Amerikaanse revolutie
 Richard Price (antropoloog), een Amerikaans antropoloog
 Richard Price (schrijver), een Amerikaans schrijver